Lightnin' (1925), een film van John Ford
Lightnin' (1930), een film van Henry King